Ruiz Huidobro puede referirse a:

 Pascual Ruiz Huidobro, militar español de larga carrera en el Virreinato del Río de la Plata.
 José Ruiz Huidobro, militar argentino de origen español.
 Avenida Ruiz Huidobro, una avenida de la ciudad de Buenos Aires en los barrios de Núñez y Saavedra.
 Puente de Ruiz Huidobro, puente ferroviario de la ciudad de Buenos Aires por el que pasa dicha avenida.
 Torres de Ruiz Huidobro, ubicadas en la avenida del mismo nombre.